Bala Garba – ex calciatore nigeriano
 Haruna Garba – calciatore nigeriano
 Hashimu Garba – calciatore nigeriano
 Issoufou Boubacar Garba – calciatore nigerino